Anghingò (Ole dole doff) – film del 1968 diretto da Jan Troell
 Anghingò – filastrocca
 Anghingò – album di Piero Finà del 1978